Rafael Nadal era il detentore del titolo e lo ha difeso battendo in finale Albert Ramos-Viñolas per 6-1, 6-3.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Andy Murray (terzo turno)
  Novak Đoković (quarti di finale)
  Stan Wawrinka (terzo turno)
  Rafael Nadal (campione)
  Marin Čilić (quarti di finale)
  Dominic Thiem (terzo turno)
  Jo-Wilfried Tsonga (secondo turno)
  Grigor Dimitrov (secondo turno)

  Tomáš Berdych (terzo turno)
  David Goffin (semifinale)
  Lucas Pouille (semifinale)
  Roberto Bautista Agut (secondo turno)
  Pablo Carreño Busta (terzo turno)
  Alexander Zverev (terzo turno)
  Albert Ramos-Viñolas (finale)
  Pablo Cuevas (quarti di finale)

Qualificati 

  Carlos Berlocq (secondo turno)
  Guillermo García López (primo turno)
  Martin Kližan (primo turno)
  Andrej Kuznecov (primo turno)

  Adrian Mannarino (terzo turno, ritirato)
  Renzo Olivo (primo turno)
  Jan-Lennard Struff (terzo turno)

Lucky loser 

  Damir Džumhur (primo turno)

  Pierre-Hugues Herbert (primo turno)

Wildcard 

  Jérémy Chardy (secondo turno)
  Borna Ćorić (primo turno)

  Casper Ruud (primo turno)
  Andreas Seppi (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Monte Carlo Masters 2017